Název Vinný vrch má více vrcholů kopců:

 Vinný vrch (Blatenská pahorkatina) (547,0 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severně od Nekvasov v okrese Plzeň-jih
 Vinný vrch (Cvikovská pahorkatina) (427,4 m) – vrchol v Zákupské pahorkatině, východně od Svojkova v okrese Česká Lípa
 Vinný vrch (Českobrodská tabule) (310,8 m) – vrchol v Českobrodské tabuli, východně od Bošic v okrese Kolín
 Vinný vrch (Českolipská kotlina) (302,2 m) – vrchol v Zákupské pahorkatině, jihovýchodně od Horní Libchavy v okrese Česká Lípa
 Vinný vrch (Dyjsko-svaratecký úval) (294,2 m) – vrchol v Jaroslavické pahorkatině, jihozápadně od Hnízda v okrese Znojmo
 Vinný vrch (Krušné hory) (658,7 m) – vrchol v Loučenské hornatině, severně od Chlumce v okrese Ústí nad Labem
 Vinný vrch (Mostecká pánev) (280 m) – vrchol v Chomutovsko-teplické pánvi, severně od Mostu v okrese Most
 Vinný vrch (Mrlinská tabule) (252,0 m) – vrchol v Mrlinské tabuli, západně od Opočnice v okrese Nymburk
 Vinný vrch (Nízký Jeseník) (302,2 m) – vrchol v Bruntálské vrchovině, na jižním okraji Šternberku v okrese Olomouc
 Vinný vrch (Šumavské podhůří) (535,2 m) – vrchol ve Strážovské vrchovině, severně od Strážova v okrese Klatovy
 Vinný vrch (Zlatohorská vrchovina) (266,2 m) – vrchol v Jindřichovské pahorkatině, jižně od Bohušova v okrese Bruntál
 Vinný vrch (381 m) – vrchol u města Bardejov v okrese Bardejov na Slovensku

a chráněné území:
 
 Vinný vrch (přírodní památka) – chráněné území u obce Vrbice v okrese Nymburk